Welt der Frau oder Die Welt der Frau steht für:

 Welt der Frau (Klambt), deutsche Frauenzeitschrift
 Welt der Frau, früherer Titel von Welt der Frauen, österreichische Frauenzeitschrift
 Die Welt der Frau, Beilage zur Zeitschrift Die Gartenlaube 
 Die Welt der Frau, Zeitungsbeilage, siehe Neue Zürcher Nachrichten #Beilagen